Music может употребляться в следующих разделах:

Альбомы 
 Music — дебютный альбом американской группы альтернативного рока 311
 Music — третий студийный альбом американской певицы Кэрол Кинг
 Music — восьмой студийный альбом американской певицы Мадонны

Песни 
 «Music» — песня финского продюсера и диджея Darude из альбома Rush
 «Music» — песня шведской певицы September из альбома Love CPR
 «Music» — песня американской певицы Мадонны из одноимённого альбома Music